

Майковиці — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Майковиці — село в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Майковиці — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства